Flaujac, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Espalion
 Flaujac-Gare, commune française du Lot
 Flaujac-Lalbenque, ancienne nom de commune française du Lot, renommée en Flaujac-Poujols
 Flaujac-Poujols, commune française du Lot

Voir aussi 

 Flaugeac, commune française de la Dordogne 
 Flaujagues, commune française de la Gironde